Jean Clavreul (1923-2006), psychanalyste et psychiatre français ;
 Gilles Clavreul (1973), haut fonctionnaire français.